Ignacio Gutiérrez puede referirse a:

 Ignacio Gutiérrez Castillo, periodista chileno.
 Ignacio Gutiérrez Gómez, militar mexicano.
 Ignacio Gutiérrez Vergara, político colombiano.